Stephen Moore peut désigner :
 Stephen Moore (1696-1766),  Mount Cashell, un homme politique irlandais ;
 Stephen Moore (1730-1790),  Mount Cashell, un homme politique irlandais ;
 Stephen Moore (1770-1822),  Mount Cashell,  un homme politique anglo-irlandais ;
 Stephen Moore (1792-1883),  Mount Cashell, un homme politique anglo-irlandais qui a passé une grande partie de sa vie dans ce qui est aujourd'hui le Canada ;

 Stephen Moore, un homme politique canadien ;
 Stephen Moore, un acteur anglais ;
 Stephen Moore, un athlète américain pratiquant le décathlon ;
  (1960-), un économiste, rédacteur et ancien président du  ;
 Stephen Moore, un technologiste, entrepreneur et ancien directeur technique de One.Tel ;
 Stephen Moore, un joueur de cricket anglais ;
 Stephen Moore (1983-), un joueur de rugby à XV international australien.

Voir aussi